Oskar Andersson kan syfta på:

 Oskar Andersson (ingenjör) (1844–1891)
 Oskar Andersson (missionär) (1886–1979)
 Oscar Andersson (skådespelare) (1813–1866)
 Oskar Andersson (tecknare)  (1877–1906), signaturen OA
 Oscar Andersson (uppfinnare) (1909–1996)
 Oscar Andersson (utförsåkare) (född 1982)
 Oscar Andersson i Långviksmon (1903–1961), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Oskar Anderson (1836–1868), konstnär
 Oskar Zallhagen, diskuskastare som hette Oskar Andersson fram till 1916.